Abd-ar-Razzaq forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Hayy ibn Abd-ar-Razzaq, funcionari i poeta indi musulmà
 Abd al-Razzak Samarkandi, historiador persa
 Abd al-Razzak Baixtini, revolucionari persa, primer cap dels sabardar
 Abd al-Razzak Beg, historiador kurd persa
 Abd-ar-Razzaq al-Maymandí, visir gaznèvida
 Abd-ar-Razzaq al-Qaixaní, sufí persa

Notes